Topaz, vrsta dragog kamena
 Topaz (novela), novela
 Topaz (1945), dokumentarac o Američkim logorima za Japance u 2. svj. ratu
 Topaz (1969), film Alfreda Hitchcocka)
 Topaz (1991), japanski film

zh:黄宝石